

Patronyme 

Classement par ordre alphabétique du prénom
 Henry Rowe Schoolcraft (1793–1864), géographe, géologue et ethnologue américain ;
 Jane Johnston Schoolcraft (1800-1842), écrivaine américaine ;
 Lindsay Schoolcraft, chanteuse et claviériste du groupe de metal Cradle of Filth.

Toponyme 
 Schoolcraft, comté de l'État de Michigan.
 Parc d'État Schoolcraft, réserve naturelle dans l'État du Minnesota.
 Schoolcraft River, affluent du Mississippi.